Angostura (género) – planta da família das rutáceas
 Angostura (bebida) – bebida amarga feita a partir da planta de mesmo nome

 Lugares
 Villa la Angostura – município da Argentina
 Angostura (Antioquia) – município do departamento de Antioquia, na Colômbia
 Angostura (Sinaloa) – município do estado de Sinaloa, no México
 Angostura (Rocha) – região do Uruguai, no departamento de Rocha

Desambiguação
Desambiguações de topônimos